Дионизи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дионизи, Стефано (род. 1966) — итальянский театральный, кино- и телевизионный актер.
 Дионизи, Ренато (1910—2000) — итальянский композитор и музыкальный педагог.